Hure steht für:

 Hure, eine Prostituierte
 Hure-Banner, eine Verwaltungseinheit im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der VR China
 Hure (Großgemeinde), Hauptort des Hure-Banners
 Hure (Gironde), französische Gemeinde im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Hure (Ciron), Fluss in der Region Nouvelle-Aquitaine, Zufluss des Ciron
 Hure (Meurthe), ein Bach in den Vogesen, Zufluss der Meurthe

Siehe auch:
 Die Hure
 Huré